Mongoliet er opdelt i 21 provinser (mongolsk: аймаг ajmag). Hver provins er opdelt i flere distrikter (mongolsk: сум sum ). Ordet ajmag kommer fra "stammen" i det mongolske sprog og i det tyrkiske. De moderne provinser har eksisteret siden 1921. Nationens hovedstad Ulan Bator er reguleret som en selvstændig kommune adskilt fra Töv, der omslutter hovedstaden.

Provinser

Referencer 

Mongoliets geografi